Количественное маркетинговое исследование — исследование рынка нацеленное на получение количественной информации о большом количестве объектов исследования.

Исследования с использованием количественных методов — это основной инструмент получения необходимой информации для планирования и принятия решений в случае, когда необходимые гипотезы относительно поведения потребителей уже сформированы при помощи качественных методов.

Цель проведения количественных исследований — снижение риска принятия неправильных решений. Особенно определяются: четкая определенная информация, источники их получения, обработка данных осуществляется с помощью статистических процедур.

Данный тип исследований, в отличие от качественного, позволяет получить выраженную количественно информацию по ограниченному кругу проблем, но от большого числа людей, что позволяет обрабатывать ее статистическими методами и распространять результаты на всех потребителей.

Основные методы количественных исследований — это различные виды опросов и аудит

В общем виде процедура количественного маркетингового исследования состоит из 5 шагов:
 — Формулировка задач исследования
 — Разработка инструментария исследования
 — Сбор данных
 — Анализ данных
 — Подготовка отчёта и визуализация результатов

См. также 
Маркетинговое исследование

Литература 
 
 Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика: — М.: Издательство «Финпресс», 2003. — 496 с.
 Нареш Малхотра. Маркетинговые исследования и эффективный анализ статистических данных. — К.: ООО "ТИД «ДС», 2002. — 768 с.
 Черчилль Г. А. Маркетинговые исследования. — СПб: Издательство «Питер», 2000. — 752 с.

Ссылки 
Quantitative marketing research 
ISO 20252:2012

Маркетинговые исследования